Nunziatesi – abitanti di Nunziata
Nunziatesi – abitanti di Torre Annunziata